Бліц — різновид шахів з контролем часу від 3 до 10 хвилин кожному гравцеві на всю партію.

 Бліц або Лондонський бліц ( від  — блискавична війна) — період стратегічних бомбардувань Великої Британії  Нацистською Німеччиною під час Другої світової війни з 7 вересня 1940 по 21 травня 1941.

 Бліц — короткочасне та інтенсивне освітлення за допомогою спеціального пристрою, що застосовується під час фотографування, або пристрій для короткочасного та інтенсивного освітлення об'єктів, що їх фотографують.

Див. також 
 Бліцкриг